Украинский фронт — название, имеющее несколько различных смыслов.

Вооружённые силы 
Украинский фронт — название оперативно-стратегических объединений вооруженных сил.
 Украинский фронт (декабрь 1917 — март 1918) — оперативно-стратегическое объединение вооруженных сил Украинской Народной Республики.
 Украинский фронт (4 января 1919 — 15 июня 1919) — оперативно-стратегическое объединение вооруженных сил РСФСР, состоящее из Украинских советских дивизий, сформированных из повстанческих отрядов, перешедших на сторону временного правительства Украинской ССР.
 Украинский фронт (сентябрь — ноябрь 1939) — оперативно-стратегическое объединение Красной Армии, созданное на базе Киевского военного округа для действий на Западной Украине в рамках Польского похода РККА.

Общество 
 Украинский фронт — всеукраинский общественный союз, созданный в Харькове в 2014 году на экстренном собрании первичных партийных организаций Партии регионов.

См. также 
 1-й Украинский фронт (20 октября 1943 — 10 июня 1945)
 2-й Украинский фронт (20 октября 1943 — 10 июня 1945)
 3-й Украинский фронт (20 октября 1943 — 15 июня 1945)
 4-й Украинский фронт (20 октября 1943 — 25 августа 1945)
 Война на Украине